Aleksandyr Cwetkow (1914–1990) – bułgarski szachista
 Aleksandyr Cwetkow (ur. 1967) – bułgarski polityk
 Aleksandyr Cwetkow (ur. 1990) – bułgarski piłkarz